Orbit:

 Orbit — жувальна ґумка.
 Orbit — перший музичний альбом Вільяма Орбіта.

Див. також 
 Орбіта